Bino steht für:

 Bino (1953–2010), Künstlername des italienischen Schlagersängers Benedetto Arico
 Bino (Speisewürze), eine Speisewürze in der DDR
 Bino, ein hypothetisches Elementarteilchen, siehe Gaugino
 Bim Bam Bino, deutsche Kinderfernsehsendung
 das auch als "Binokular" bezeichnete Stereomikroskop
 einen Binokularansatz in der Astronomie

Siehe auch:
 Binos